Склад збірної Італії на чемпіонаті світу 2006 

Докладніше… 
 

Італія
С 2006